Винаров може да се отнася за:
 Върбан Винаров (1856-1908), български офицер
 Евстати Винаров (1874-1915), български офицер
 Иван Винаров (1896-1969), съветски и български офицер и политик
 Петър Винаров (1851-1926), български политик